Семеновичи () — дворянский род.

Потомство Иосифа Семеновича, сотника Стольненского (1723—1726).

Описание герба 
В красном поле белая хоругвь, увенчанная золотым кавалерским крестом.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: пять страусовых перьев. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 163
 

Шляхетские роды герба Радван
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев